Osoby o nazwisku Lafitte :
 Laurent Lafitte − francuski aktor i scenarzysta
 Jean Lafitte − Jean Lafitte

Miejsca:
 Lafitte – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Lafitte − miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées
 Lafitte-Vigordane − miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées
 Lafitte-sur-Lot − miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania